Scotts Bluff kan syfta på följande platser:

USA 

 Scottsbluff, Nebraska, stad i Scotts Bluff County, Nebraska
 Scotts Bluff County, county i Nebraska

 Scotts Bluff (stup i USA, New York), Wayne County, 
 Scotts Bluff (stup i USA, Idaho), Idaho County, 
 Scotts Bluff nationalmonument, berg i Scotts Bluff County, Nebraska 
 Scotts Bluff (berg i USA, Washington), Jefferson County, 

Robotskapade USAförgreningar